La National Academy of Video Game Trade Reviewers (NAVGTR), « académie nationale des critiques professionnels de jeux vidéo » en français, est un organisme à but non lucratif qui travaille à la promotion et à la reconnaissance de l'industrie du divertissement interactif. Depuis 2001, elle organise annuellement une cérémonie de récompenses. L'organisation comptait en 2012 plus de 600 membres professionnels de la presse du jeu vidéo qui votent lors de ces cérémonies. Il y avait 54 catégories de prix lors de l'édition 2013 et 60 en 2017.

Références

Liens externes 
 

Récompense de jeu vidéo
Distinction fondée en 2001